Бромид сурьмы(III) — бинарное неорганическое соединение сурьмы и брома с формулой SbBr, бесцветные кристаллы, реагируют с водой.

Получение 

 Действие брома на металлическую сурьму:

 Перегонкой смеси сульфата сурьмы и бромида калия:

 Действием брома на смесь сульфида сурьмы и  триоксид сурьмы:

Физические свойства 

Бромид сурьмы(III) образует бесцветные гигроскопичные диамагнитные кристаллы. 
Реагируют с водой.
Растворяется в этаноле, ацетоне, сероуглероде, хлороводороде, бромоводороде, аммиаке.

При кристаллизации из сероуглерода получены две модификации кристаллов:
 α-SbBr — бесцветные кристаллы, ромбической сингонии, пространственная группа P 222;
 β-SbBr — бесцветные кристаллы, ромбической сингонии, пространственная группа P bnm, параметры ячейки a = 0,668 нм, b = 0,825 нм, c = 0,996 нм, Z = 4.

Химические свойства 

 Гидролизуется водой:

 С бромидами, тиоцианатами, нитратами щелочных металлов образует комплексные соли:

 С бромидом калия и бромом образует комплексы вида:

Литература 
 
 
 

бром
сурьма